

Sigle 
 Global Equity Market – segmento della Borsa Italiana Equity MTF dedicato alla negoziazione di azioni di emittenti non italiani.
 Grenoble École de management, scuola di management francese
 Gender Empowerment Measure – indice delle pari opportunità di genere
 Graphics Environment Manager – ambiente operativo di Digital Research per CP/M e DOS

Aziende 
 GEM Elettronica – aziende italiana del settore difesa
 Generalmusic (GEM) – ex azienda italiana di strumenti musicali

Codici 
 gem – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue germaniche

Musica 
 GEM – gruppo musicale indie rock olandese
 Gem – album di Beni Arashiro del 2007
 G.E.M. – extended play di G.E.M. del 2008
 Gem – album degli U.S. Girls del 2012

Altro 
 Gem – comune del Kansas, Stati Uniti d'America
 Gem – abbreviazione della costellazione dei Gemelli
 GEM – abbreviazione di gravitomagnetismo